antigene shift - de vorming van een nieuw type eiwitmantel bij het influenza-virus
Dopplershift of dopplerverschuiving - de frequentieverandering van een (radio)signaal door het doppler effect
modal shift - de verschuiving naar het gebruik van andere vervoersvormen dan het vervoer over de weg
Red-shift (of roodverschuiving) en blue-shift (of blauwverschuiving) - het veranderen van de kleur van een object met haar relatieve snelheid onder invloed van het dopplereffect
Shift - een Belgische band
Shift - een toets op het toetsenbord van een computer
Shift - een CPU-instructie die de inhoud van een register naar links of naar rechts schuift.
Shift (popgroep)- een voormalige Nederlandse band, deels fictief uit de serie Spijkerhoek
een van de ploegen in een ploegendienst